Dubynka (ukrainisch ; russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Dubynka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Dubynka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Dubynka (Konotop)